Flaón puede referirse a:
Flaón: Un flan de dulce o una torta que posee requesón.
Flaón: Nombre que se daba a una cuña de madera que se adaptaba a la parte interior de la tarja, para ceñirle al peto a fin de que no diese bofetada.
Flaón: Sello mayestático de los reyes de Aragón y Sello que va pendientes del diploma, si es de cera y de gran tamaño.